Costache peut faire référence à :

Toponyme 
 Costache Negri (Galați), commune de Moldavie roumaine, dans le județ de Galați

Patronyme 
 Mircea Costache II (1940-2016), handballeur international roumain
 Tamara Costache (1970-), nageuse roumaine, spécialiste des courses de nage libre
 Veniamin Costache (1768-1846), religieux et homme politique roumain
 Valentin Costache (1998-), footballeur roumain 
 Victor Costache (1974-), homme politique roumain, ministre de la Santé de 2019 à 2020

Prénom 
 Costache Caragiale (1815-1877), acteur, dramaturge et professeur d'art dramatique
 Manolache Costache Epureanu (1823-1880), homme d'État roumain, il est premier ministre de Roumanie par deux fois, en 1870 puis en 1876